Sandino (Cuba), een gemeente in de Cubaanse provincie Pinar del Río
Ciudad Sandino, een gemeente in het Nicaraguaanse departement Managua
Augusto César Sandino, een Nicaraguaans revolutionair
Catalina Sandino Moreno, een Colombiaans actrice